El hombre de la máscara de hierro se puede referir a:

Cine
 La máscara de hierro (película de 1929) (1929), dirigida por Allan Dwan (Estados Unidos).
 The Man in the Iron Mask (1939), dirigida por James Whale (Estados Unidos).
 El hombre de la máscara de hierro (1943) , dirigida por Marco Aurelio Galindo (México).
 La máscara de hierro (1960), dirigida por Joselito Rodríguez (México).
 Le masque de fer (1962), dirigida por Henri Decoin (Italia-Francia).
 The Man in the Iron Mask (1977), dirigida por Mike Newell, película para televisión (Reino Unido-Estados Unidos).
 The Fifth Musketeer (1979), dirigida por Ken Annakin (Austria.-Alemania Occidental)
 The Man in the Iron Mask (1985), película de dibujos animados (Australia).
 El hombre de la máscara de hierro (película de 1998), dirigida por Randall Wallace (Reino Unido-Estados Unidos).
 Los mosqueteros del Rey (1998), dirigida por William Richert (Estados Unidos).